Кинопремия Северного совета — кинопремия, вручаемая Северным советом — организацией, занимающейся координацией сотрудничества между парламентами стран Северной Европы.

Первое награждение прошло в 2002 году и было приурочено к 50-летию этой организации. С 2005 года премия вручается ежегодно. На премию номинируются 5 фильмов, по одному от каждой страны-участницы. В положении о премии сказано, что премия вручается за «создание художественно оригинального фильма, основанного на скандинавской культуре».

Денежная составляющая приза составляла по состоянию на 2017 год 350 тысяч датских крон.

Номинанты и победители

См. также 
 Литературная премия Северного Совета
 Музыкальная премия Северного Совета
 Кинопремия Совета Европы FACE

Примечания

Ссылки 
 

Кинопремии
Северный совет
Награды, появившиеся в 2002 году